Een verkeersweg:
 N985 (Nederland), zie Provinciale weg 985

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing